

Canada
 Quartier de la Bourse (Winnipeg)

France
 Quartier de la Bourse (Strasbourg)
 Quartier de la Bourse (Toulouse)